

Patronyme 

 Peter Bowness, Baron Bowness (1943-), politicien conservateur britannique, avocat et pair à vie.
 Rick Bowness (1955-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Bowness-on-Windermere, ville d'Angleterre, dans le comté de Cumbria.
 Bowness-on-Solway, village du comté de Cumbria, où se termine, côté ouest, le Mur d'Hadrien.
 Le nouveau château de Slains, autrefois appelé Bowness.

Autre 
 Le Tour de Bowness, course cycliste canadienne, en Alberta.